Název Košetice nese více sídel:

 Košetice (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Košetice (Líšťany) – vesnice v obci Líšťany v okrese Plzeň-sever
 Košetice (Velké Heraltice) – vesnice v obci Velké Heraltice v okrese Opava

Externí odkazy